Hirnsberg ist der Ortsname von

 Hirnsberg (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hirnsberg (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern